Конрой — фамилия. Известные носители:
  (1864—1920) — австралийский политик, член Палаты представителей (1901—1906, 1913—1914).
  (1915—1997) — американский бейсболист.
 Конрой, Брендан — ирландский актёр, лауреат Ирландской премии в области кино и телевидения за роль второго плана в фильме (2008).
 Конрой, Виктория (1819—1866) — дочь Джона Конроя (1786—1854).
  (1943—2010) — британский журналист и общественный деятель, президент (1981—1982) и генеральный секретарь (1985—1990) Национального союза журналистов.
 Конрой, Гарри — австралийский дипломат, посол Австралии в Дании (1995—1997) и Бразилии (1998—2002).
  (род. 1943) — ирландский лучник, участник Олимпийских игр (1976, 1980).
 Конрой, Джек (1899—1990) — американский писатель.
  (1858—1939) — американский католический священник, епископ Огденсбурга (с 1921).
 Конрой, Джон (1786—1854) — британский государственный деятель.
  (1819—1895) — американский католический священник, епископ Олбани (1865—1877).
  (1845—1900) — британский химик, член Королевского общества (с 1891), внук Джона Конроя (1786—1854).
  (1904—1969) — ирландский общественный деятель, президент Ирландского союза работников транспорта и рабочих (1953—1959, 1968—1969).
 Конрой, Джон (1928—1985) — британский игрок в хоккей на траве.
 Конрой, Джон — американский кинооператор, лауреат премии Американского общества кинооператоров за работу над фильмом, минисериалом или пилотной серией (2020).
 Конрой, Джордан (род. 1994) — ирландский регбист, игрок национальной сборной по регби-7.
 Конрой, Дэвид (род. 1998) — ирландский велогонщик, чемпион Ирландии по велокроссу (2019, 2020).
 Конрой, Кевин (1955—2022) — американский актёр.
  (род. 1971) — американский хоккеист.
  (род. 1963) — австралийский дипломат, посол Австралии в Непале (1999—2002) и Чили (2005—2009).
  (род. 1957) — британский футболист, обладатель Кубка Шотландии в составе клуба «Селтик» (1980).
  — британский публицист, организатор премии в области комиксов Eagle Awards, редактор журнала Comics International (2006—2010).
  — ирландский игрок в гэльский футбол, финалист чемпионата Ирландии в составе команды графства Мейо (2004, 2012, 2013).
  — ирландский игрок в камоги, чемпионка Ирландии в составе клуба «Киллимор» (2010).
 Конрой, Мэрион — ирландский игрок в камоги, чемпионка Ирландии в составе команды графства Дублин (1984).
  (род. 1947) — ирландский полицейский, комиссар Гарда Шихана (2003—2007).
  (род. 1950) — американский юрист и католический священник, капеллан Палаты представителей (2011—2021).
  (род. 1964) — канадская музыкантка, лауреат премии Канадской ассоциации кантри-музыки (1994).
  (1945—2016) — американский писатель, номинант на премию «Оскар» за адаптированный сценарий (1992).
  (род. 1979) — австралийский политик, член Палаты представителей (с 2013).
 Конрой, Райан (род. 1987) — шотландский футболист.
 Конрой, Реми (род. 1998) — французский легкоатлет, бронзовый медалист чемпионата Франции по лёгкой атлетике в метании копья (2019, 2020).
  (род. 1933) — ирландский предприниматель и политик, сенатор (1977—1981, 1989—1993).
  (1938—2014) — американский писатель в жанре альтернативной истории, лауреат премии Sidewise (2009).
 Конрой, Роджер — британский политик, мэр Нортгемптона (2012—2013).
  (род. 1979) — ирландский актёр, лауреат премии «Театральный мир» (1998).
  (род. 1963) — австралийский политик, министр вещания, телекоммуникаций и цифровой экономики (2007—2013), сенатор (1996—2016).
  (род. 1964) — британский художник, чьи работы входят в частности в собрание Британского музея.
  (род. 1946) — ирландский футболист, обладатель Кубка Футбольной лиги Англии в составе клуба «Сток Сити» (1972).
  (род. 1960) — американский бейсболист.
  — новозеландский игрок в регбилиг, участник Кубка мира (1975).
 Конрой, Том — ирландский художник-постановщик, лауреат премии «Эмми» за работу над телесериалом, снятым одной камерой (2010).
  (род. ок. 1963) — ирландский игрок в гэльский футбол, чемпион Ирландии в составе команды графства Дублин (1983) и в качестве менеджера клуба «Сент-Винсентс» (2014).
  (1877—1959) — американский бейсболист.
  (род. 1992) — американский баскетболист.
 Конрой, Уильям — политик, член Палаты собрания территории Папуа — Новая Гвинея (1964—1968).
  (1890—1964) — британский актёр, лауреат премии «Тони» за роль второго плана (1957).
 Конрой, Фрэнсис (род. 1953) — американская актриса.
 Конрой, Шей (род. ок. 1988) — ирландский корфболист, игрок национальной сборной.
  (1918—2012) — ирландский общественный деятель и медиаменеджер, председатель совета Raidió Teilifís Éireann (1976—1979).
  (род. 1994) — ирландский игрок в сквош, участник Командного чемпионата мира в составе национальной сборной (2019).
  (род. 1966) — канадский хоккеист.
  (1895—1978) — американский хоккеист, серебряный медалист Олимпийских игр (1920).